Полены — деревня в Палкинском районе Псковской области России.

Входит в состав Палкинской волости. На юго-западе примыкает к деревне Слопыгино.

Расположена в 8 км к северо-востоку от посёлка Палкино.

Население — 46 человек (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Палкинского района